Льеж [,  (Лёйк),  (Лидж),  (Люттих),  (Леодикум или Леодиум)] — многозначный термин.

 Льеж — город в Бельгии (Валлония), у слияния рек Маас и Урт, административный центр провинции Льеж.
 Льеж (провинция) — одна из десяти провинций Бельгии и одна из пяти валлонских провинций.
  — округ в провинции Льеж.
 Льеж (аэропорт) — международный аэропорт, расположенный в северо-западном пригороде Льежа, Бельгия.
 Льеж (футбольный клуб) — бельгийский футбольный клуб из города Льеж, основанный в 1892 году.
 Льеж (остров) — остров в архипелаге Палмера, у берегов Антарктиды